La chica del tren puede hacer referencia a:

La chica del tren (novela)
La chica del tren (película)